Кубок Балтики 1998 — 31-й міжнародний хокейний турнір у Росії, проходив 15—20 грудня 1998 року в Москві у рамках Єврохокейтуру.

Результати та таблиця 
 
М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, Н — нічиї, П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Найкращі гравці турніру

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Архів 
 Архів 1994-2011 на swehockey  

 
Московський міжнародний турнір з хокею
1998 у хокеї з шайбою
Єврохокейтур
1998 у Москві
Грудень 1998
1998 у Росії